Константи́н Ио́сифович Косаче́в (род. 17 сентября 1962, п. Мамонтовка, Пушкинский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, дипломат, сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Совета Федерации (с 2021). Кандидат юридических наук. Член Высшего совета партии «Единая Россия».

Из-за поддержки российско-украинской войны — под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
Родился в семье дипломата. Отец, Иосиф Артемьевич Косачев (1931 года рождения), по словам его сына, всю жизнь работал в Министерстве иностранных дел. Мать — Косачева (Успенская) Нина Геннадьевна, 1935 года рождения, переводчик, поженились в 1957 году. В одном из интервью Косачев рассказал, что до восьми лет жил в Швеции, там и пошёл в школу. В дальнейшем учился в Москве, школу № 648 окончил в 1979 году (в 2017 г. школе № 648 присвоено имя Героя Российской Федерации А. Г. Карлова, Посла Российской Федерации в Турции, застреленного турецким террористом и бывшего выпускником той же школы).

В 1984 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Был переводчиком и переводчиком-синхронистом, в том числе, на высшем уровне (у М. С. Горбачёва). Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате и загранучреждениях МИД СССР и России.

В 1991 году окончил факультет повышения квалификации Дипломатической академии МИД СССР.

С 1991 года — первый секретарь посольства, а с 1994 года — советник посольства России в Швеции.

Принимал участие в ряде международных конференций по вопросам европейской безопасности и разоружения. Входил в группу советников Министра иностранных дел Российской Федерации. Был заместителем директора 2-го европейского департамента МИД России, отвечал за реализацию российского внешнеполитического курса на североевропейском направлении.

С мая 1998 года — советник, затем помощник по международным вопросам Председателя Правительства Российской Федерации (В аппаратах Сергея Владиленовича Кириенко, Евгения Максимовича Примакова, Сергея Вадимовича Степашина, Владимира Владимировича Путина).

Занимал должность заместителя руководителя секретариата Председателя Правительства Российской Федерации С. В. Степашина.

Депутат Госдумы 
С 19 декабря 1999 года по декабрь 2003 года — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва, первый заместитель руководителя фракции «Отечество — Вся Россия», заместитель председателя Комитета по международным делам, член Комиссии по оказанию содействия Союзной Республике Югославии в преодолении последствий агрессии Организации Североатлантического договора, член Комиссии по вопросам выполнения договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны от 26 мая 1972 года, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и заключения нового договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В 2003 году в Дипломатической академии МИД России защитил кандидатскую диссертацию на тему «Концепция развития международного права в области борьбы с ядерным терроризмом», кандидат юридических наук.

В 2003—2007 годах — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвёртого созыва от партии «Единая Россия». Председатель комитета Государственной Думы по международным делам.

2 декабря 2007 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва. Председатель комитета Государственной Думы по международным делам.

4 декабря 2011 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам.

5 марта 2012 года назначен руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и спецпредставителем Президента России по связям с государствами — участниками СНГ.

Сенатор 
18 декабря 2014 года назначен представителем в Совете Федерации от главы Чувашской Республики. 25 декабря 2014 года избран председателем Комитета Совета Федерации по международным делам.

Косачев был включён в санкционный список физических и юридических лиц, принятый Советом национальной безопасности и обороны Украины.

С 21 сентября 2015 года представитель правительства Республики Марий Эл в Совете Федерации РФ. 21 сентября 2017 года глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев продлил его полномочия. В сентябре 2022 года новый глава региона Юрий Зайцев, вступивший в должность, продлил полномочия члена Совета Федерации от республики.

6 апреля 2018 года включён в санкционный «Кремлёвский список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, приближённых к президенту РФ В. В. Путину.

15 марта 2019 года Канада ввела санкции против 114 лиц, включая Константина Косачева, и 15 компаний из-за инцидента в Керченском проливе.

17 марта 2021 года избран заместителем Председателя Совета Федерации.

Работа в ПАСЕ 
При рассмотрении в 2006 году резолюции, осуждающей коммунистические режимы, заявил о недопустимости ставить знак равенства между коммунизмом и фашизмом: «Нельзя ставить на одну доску коммунистическую идеологию и идеологию нацизма».

Как глава делегации Российской Федерации в ПАСЕ, 30 сентября 2009 года, заявил следующее:
«Для вашего сведения: Грузия в её так называемых международно признанных границах — это тоже преступление грузина Сталина, включившего в состав своей родной Грузии насильственным образом два народа против их воли»
И добавил ещё одно резкое высказывание:
«Год назад весь мир увидел, как господин Саакашвили пробовал на вкус свой галстук. Послезавтра, когда здесь будут обсуждаться очередные грузинские инициативы по нашим полномочиям, вам предстоит пробовать на вкус свой собственный галстук, повязанный, а точнее, навязываемый вам современными продолжателями дела Сталина».

«Независимая газета» пишет, что часть депутатов ПАСЕ была буквально ошарашена резкостью заявлений российского представителя.

Другие заявления 
 26 ноября 2010 года в программе «Визави с миром» радио «Голос России» высказался за объединение Северной и Южной Кореи, при котором северокорейские лидеры должны получить гарантии личной безопасности, гарантии безопасности их близких и их семей.
 В июле 2011 года на ONФоруме в Липецке призвал Приднестровье сменить руководство, отказаться от независимости и войти в состав Молдавии. В августе 2011 года российский журналист Дмитрий Ермолаев обвинил Косачева в попытке «сдачи» Приднестровья.
 В ноябре 2011 года высказал мнение, что европейский валютный союз (зона евро) покинут Греция, Венгрия, Португалия, Ирландия, Испания, Италия и Латвия, поскольку у этих стран огромный государственный долг. На тот момент ни Латвия, ни Венгрия не входили в Еврозону.
 Выступает против ратификации Россией 20 статьи Конвенции ООН против коррупции. Считает что 20-я статья противоречит 49 статье Конституции РФ и способна лишить миллионы граждан России презумпции невиновности.
 В июле 2018 года председатель комитета по международным делам Косачев и член комитета Олег Морозов предложили внести поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», которые могут привести к закрытию всех визовых центров в России.

Семья 
 Жена — Людмила Алексеевна Косачева (Муранова, родилась в 1958 году). С ней Косачев познакомился в Швеции — он был на студенческой практике, а она как ударник коммунистического труда приехала туда по путёвке.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 сентября 2022) — за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 апреля 2006) — за активное участие в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Александра Невского (11 декабря 2018).
 Орден Почёта (7 декабря 2012) — за большой вклад в сохранение, популяризацию и развитие российской культуры, образования и русского языка за рубежом.
 Орден Дружбы (21 января 2003) — за заслуги в укреплении законности, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
 Командор ордена Полярной звезды (Швеция, 2004).
 Золотая медаль «За заслуги» Республики Сербия (2015 год, Сербия).
 Орден Дружбы (Южная Осетия, 17 октября 2009) — за большой вклад в дело поддержания мира и стабильности на Кавказе, укрепление межпарламентских отношений и активную деятельность по отстаиванию интересов Республики Южная Осетия в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
 Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» (10 марта 2012) — за многолетний труд по отстаиванию интересов Чувашской Республики в Госдуме
 Почётный доктор Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова (28 марта 2007 года).
 Почётный доктор Института международного права и экономики им. А. С. Грибоедова (2008).
 Самарский крест (Общественный совет Болгарии).
 «Орден Почёта» (Южная Осетия, 14 апреля 2016).
 Медаль Столыпина II степени (14 июля 2018 года)
 Памятная медаль «100-летие образования Чувашской автономной области» (2020)

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (29 сентября 1999).
 Чрезвычайный и полномочный посол (1 декабря 2009).

Классные чины 
 Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (25 января 1999).

Членство в организациях 
 Президент Европейского клуба.
 Член попечительского совета Российского совета по международным делам.
 Председатель Попечительского совета Международной молодёжной общественной организации «Содружество».
 Член Попечительского совета МГИМО (упразднён в 2022 году).
 Заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД России.

Международные санкции 
С 6 апреля 2018 года находится под американскими санкциями; внесён в санкционный список Минфина США в части, относящейся к российско-украинским отношениям. Также в мае 2018 года США аннулировали годовую визу Косачева с грифом UN (ООН), что не позволило ему принять участие в мероприятиях ООН на территории Соединённых Штатов.

15 марта 2019 года Канада ввела санкции против Косачева из-за «агрессивных действий» России в Черном море и Керченском проливе, а также из-за аннексии Крыма.

Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 9 марта 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 16 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 21 апреля 2022 года находится под санкциями Австралии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте РИА «Новости» 
 Биография на сайте СВОП
 Блог на сайте Россотрудничества
 Блог на сайте Эхо Москвы 
 Блог на сайте Совета Федерации РФ 
 Информация на сайте Совета Федерации РФ 
 Тим Себастиан. Константин Косачев: Трамп непредсказуем Deutsche Welle, 14.04.2017

Выпускники МГИМО
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Председатели Комитета по международным делам Государственной думы Российской Федерации
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы
Действительные государственные советники Российской Федерации 2-го класса
Члены «Единой России»
Чрезвычайные и полномочные послы России
Почётные доктора Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова
Награждённые медалью Столыпина II степени
Руководители Россотрудничества
Заместители председателя Совета Федерации России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании